Кведиусы () — род жуков-стафилинид из подсемейства Staphylininae (Quediina). Описано около 700 видов.

Описание 
Мелкие и среднего размера жуки с удлиненным телом (от 3,5 до 24,0 мм) и с блестящей передней частью, подглазничными гребнями, простирающимися от шеи до основания мандибул, и пронотальными гипомерами скрытыми под пронотальным диском (не видны сбоку). Первый сегмент усиков короткий, самое большее, он немного длиннее, чем второй и третий сегменты вместе взятые. Последний членик верхнечелюстных щупиков веретенообразный, не плотно щетинистый. Формула лапок 5-5-5; передние лапки расширены у обоих полов, с бледными адгезивными щетинками (вентрально), с парой эмподиальных щетинок. Самцы всегда с отчетливой апикальной эмаргинацией на восьмом абдоминальном стерните. Эдеагус различается по форме, парамеры в основном с сенсорными щетинками.
Голова овальная или округлая, более узкая, чем переднеспинка, с глазами разных размеров. Ротовой аппарат характеризуется нижней челюстью с одним или двумя зубцами на внутренних краях. Переднегрудь характеризуются склеротизированными эпимерами треугольной формы. Проторакс обычно имеет два дорсальных ряда по 2-4 точки и пару больших точек на боковых краях.

В основном обитают в лесах в припочвенном слое, в подстилке, среди мхов, в дуплах и под корой старых деревьев, в ходах ксилофагов, в гнездах птиц, ос и муравьёв, в норах млекопитающих. Многие виды стенотопны и чувствительны к нарушениям окружающей среды, например, к человеческой деятельности.

Некоторые виды нуждаются в охране. В Красную книгу Украины занесён Кведий карпатский (Quedius transsylvanicus) — эндемик восточных украинских Карпат.

Распространение 
Представители рода встречаются во всех зоогеографических областях. В России — 88 видов, в Средней Азии 38 видов.

Классификация 
Около 700 видов.
Род был впервые выделен в 1829 году. Род включён в подтрибу Quediina. Известны в ископаемом состоянии из мела Китая, эоцена США, олигоцена Германии и Франции, четвертичного периода России, Великобритании, Канады и США

 Quedius abdominalis Eppelsheim, 1878
 Quedius abietum Kiesenwetter, 1858
 Quedius abkasicus Coiffait, 1963
 Quedius abnormalis Sharp, 1889
 Quedius abruzzensis Drugmand, 1988
 Quedius acatl Smetana, 1975
 Quedius acco Smetana, 1996
 Quedius acuminatus Hochhuth, 1849
 Quedius adanensis Coiffait, 1967
 Quedius adjacens Cameron, 1926
 Quedius adnexus Smetana, 1965
 Quedius adustus Sharp, 1889
 Quedius advena Sharp, 1884
 Quedius aeneiventris Broun, 1910
 Quedius aenescens Mäklin, 1852
 Quedius aeneus Fauvel, 1877
 Quedius aereipennis Bernhauer, 1929
 Quedius aetolicus Kraatz, 1858
 Quedius afghanicus Coiffait, 1977
 Quedius afrofuliginosus Gusarov, 1991
 Quedius agathis Broun, 1893
 Quedius albanicus Bernhauer, 1914
 Quedius alentejensis Coiffait, 1963
 Quedius aliiceps Cameron, 1948
 Quedius alpestris Heer, 1839
 Quedius alpinus Helliesen, 1892
 Quedius altaicus Korge, 1962
 Quedius alticola Smetana, 1971
 Quedius amabilis Smetana, 1971
 Quedius ambiguus Broun, 1894
 Quedius amicorum Smetana, 1997
 Quedius amplissimus Bernhauer, 1912
 Quedius amurensis Smetana, 2018
 Quedius anceps Fairmaire et Laboulbène, 1856
 Quedius andersoni Blackburn, 1888
 Quedius andreinii Gridelli, 1924
 Quedius angaricus Coiffait, 1975
 Quedius angnimai Smetana, 1988
 Quedius angularis Cameron, 1948
 Quedius angulicollis Fauvel, 1891
 Quedius angustifrons Wollaston, 1864
 Quedius angustus Sharp, 1884
 Quedius annectens Sharp, 1889
 Quedius anomalus Cameron, 1926
 Quedius antarcticus Bernhauer et Schubert, 1916
 Quedius antennalis Cameron, 1932
 Quedius anthracinus Solsky, 1868
 Quedius antipodum Sharp, 1886
 Quedius antoni Smetana, 1995
 Quedius apicicornis Eppelsheim, 1895
 Quedius apiciflavus Lea, 1925
 Quedius arctifrons (Broun, 1880)
 Quedius armipes (Sharp, 1889)
 Quedius arrogans Sharp, 1884
 Quedius arrowi Bernhauer, 1941
 Quedius asiaticus Bernhauer, 1918
 Quedius aspromontanus Bernhauer, 1908
 Quedius assamensis Cameron, 1932
 Quedius asturicus Bernhauer, 1918
 Quedius atchala Smetana, 1975
 Quedius atricapillus Reitter, 1900
 Quedius aucklandicus Cameron, 1947
 Quedius aureipilis Cameron, 1932
 Quedius aureiventris Bernhauer, 1915
 Quedius auricomus Kiesenwetter, 1850
 Quedius aurofasciatus Bernhauer, 1917
 Quedius aurorus Herman, 2001
 Quedius babai Uéno et Watanabe, 1966
 Quedius badius Broun, 1923
 Quedius bakeri Hatch, 1957
 Quedius balcanicus Bernhauer, 1908
 Quedius baldiensis Blackburn, 1891
 Quedius balticus Korge, 1960
 Quedius basiventris Sharp, 1884
 Quedius becvari Smetana, 1996
 Quedius beesoni Cameron, 1932
 Quedius bohemorum Smetana, 1997
 Quedius belgravensis Oke, 1928
 Quedius bellus Lea, 1925
 Quedius bernhaueri Rambousek, 1915
 Quedius bernhauerianus Korge, 1971
 Quedius berytensis Coiffait, 1954
 Quedius bhari Smetana, 1988
 Quedius bih Smetana, 1995
 Quedius birmanus Cameron, 1932
 Quedius bito Smetana, 1996
 Quedius bolivianus Scheerpeltz, 1955
 Quedius boluensis Korge, 1971
 Quedius bonvouloirii Brisout, 1863
 Quedius boopoides Munster, 1923
 Quedius boops (Gravenhorst, 1802)
 Quedius borneensis Cameron, 1933
 Quedius brachypterus Coiffait, 1967
 Quedius brandmayri Zanetti, 1992
 Quedius breviceps (Casey, 1915)
 Quedius brevicornis (Thomson, 1860)
 Quedius brevis Erichson, 1840
 †Quedius breweri Scudder, 1890
 Quedius brookesi Cameron, 1947
 Quedius brouni Cameron, 1947
 Quedius bruchi Bernhauer, 1934
 Quedius brunneorufus Bernhauer, 1941
 Quedius brunnipennis Mannerheim, 1843
 Quedius bruttius Zanetti, 1977
 Quedius bryocharis Broun, 1923
 Quedius bucharensis Bernhauer, 1918
 Quedius bulgaricus Scheerpeltz, 1937
 Quedius bureschi Coiffait, 1971
 Quedius burrowsi Broun, 1915
 Quedius caelebs Rottenberg, 1870
 Quedius caelestis Smetana, 1996
 Quedius calli Smetana, 1976
 Quedius calogaster Lea, 1929
 Quedius campbelli Smetana, 1971
 Quedius canadensis (Casey, 1915)
 Quedius candicus Coiffait, 1976
 Quedius capitalis Eppelsheim, 1892
 Quedius capucinus (Gravenhorst, 1806)
 Quedius cavelli Broun, 1893
 Quedius centrasiaticus Coiffait, 1969
 Quedius cephalotes Uéno et Watanabe, 1966
 Quedius chalceiventris Fauvel, 1878
 †Quedius chamberlini Scudder, 1890
 Quedius championi Sharp, 1884
 Quedius chang Smetana, 1995
 Quedius charactus Hatch, 1957
 Quedius chatterjeei Cameron, 1926
 Quedius chi Smetana, 1995
 Quedius chiangi Smetana, 1995
 Quedius chiaw Smetana, 1995
 Quedius chinensis Bernhauer, 1915
 Quedius chlorophanus Erichson, 1840
 Quedius chremes Smetana, 1996
 Quedius chrysogonus Smetana, 1997
 Quedius cincticollis Kraatz, 1857
 Quedius cinctipennis Cameron, 1951
 Quedius cinctus (Paykull, 1790)
 Quedius cipactli Smetana, 1976
 Quedius citelli Kirshenblat, 1933
 Quedius clypealis Sharp, 1876
 Quedius coatl Smetana, 1976
 Quedius cobosi Coiffait, 1964
 Quedius cohaesus Eppelsheim, 1888
 Quedius coiffaitianus Fagel, 1968
 Quedius collaris Erichson, 1840
 Quedius collinus Broun, 1893
 Quedius coloratus Fauvel, 1875
 Quedius columbinus Bernhauer, 1917
 Quedius compransor Fall, 1912
 Quedius concinnus Last, 1987
 Quedius concolor Sharp, 1884
 Quedius conspicuellus Broun, 1894
 Quedius constantini Jarrige, 1965
 Quedius cordatus Lea, 1925
 Quedius corion Tottenham, 1948
 Quedius coronatus Delabie, 1953
 Quedius coxalis Kraatz, 1858
 Quedius crassus Fairmaire, 1860
 Quedius crescenti Hatch, 1957
 Quedius criddlei Casey, 1915
 Quedius crnagoricus Coiffait, 1980
 Quedius cruentus Olivier, 1795
 Quedius cuprinus Fauvel, 1877
 Quedius cursor Smetana, 1971
 Quedius curtidens Smetana, 1967
 Quedius curtipennis Bernhauer, 1908
 Quedius curtus Erichson, 1840
 Quedius cyaneipennis Scheerpeltz, 1933
 Quedius cyanellus Fauvel, 1878
 Quedius cyaneorufus Fauvel, 1878
 Quedius cyanescens Mulsant et Rey, 1876
 Quedius cyprusensis Last, 1955
 Quedius daibosatsunis Watanabe, 1986
 Quedius daksumensis Coiffait, 1982
 Quedius debilis Horn, 1878
 Quedius deceptor Cameron, 1944
 Quedius decius Smetana, 1996
 Quedius declivus Fauvel, 1878
 Quedius decoui Coiffait, 1963
 Quedius densiventris (Casey, 1915)
 Quedius depauperatus Wollaston, 1871
 †Quedius deperditus Scudder, 1900
 Quedius deschutesi Hatch, 1957
 Quedius desertus Horn, 1878
 Quedius deuvei Coiffait, 1978
 Quedius dewar Smetana, 1988
 Quedius dichrous Fauvel, 1878
 Quedius diemenensis Blackburn, 1894
 Quedius dih Smetana, 1996
 Quedius discrepans Broun, 1893
 Quedius dispersepunctatus Scheerpeltz, 1965
 Quedius distans Smetana, 1971
 Quedius diversicollis Cameron, 1945
 Quedius diversipennis Fauvel, 1878
 Quedius doderoi Gridelli, 1922
 Quedius dorsalis Stephens, 1835
 Quedius douglasi Bernhauer, 1929
 Quedius drannazensis Coiffait, 1978
 Quedius dryadum Peyerimhoff, 1917
 Quedius dubius (Heer, 1839)
 Quedius dui Smetana, 1988
 Quedius duplepunctatus Gridelli, 1922
 Quedius durgaa Smetana, 1988
 Quedius dzambulensis Coiffait, 1967
 Quedius echion Smetana, 1997
 Quedius edmundi Coiffait, 1969
 Quedius edwardsi Sharp, 1886
 Quedius edwarsianus Korge, 1963
 Quedius ehecatl Smetana, 1976
 Quedius eklai Smetana, 1988
 Quedius elevatus Hatch, 1957
 Quedius emei Smetana, 1997
 Quedius ennius Smetana, 1996
 Quedius ephialtes Smetana, 1997
 Quedius epytus Smetana, 1995
 Quedius eruensis Broun, 1912
 Quedius erythras Smetana, 1997
 Quedius erythroderes Lea, 1925
 Quedius erythrogaster Mannerheim, 1852
 Quedius euander Smetana, 1997
 Quedius eumerus Smetana, 1971
 Quedius euryalus Smetana, 1997
 Quedius expectatus Israelson, 1985
 Quedius explanatus LeConte, 1858
 Quedius faang Smetana, 1999
 Quedius fagelianus Coiffait, 1967
 Quedius fangi Smetana, 1995
 Quedius farkaci Smetana, 1997
 Quedius fasciculatus Eppelsheim, 1886
 Quedius feihuensis Smetana, 1999
 Quedius fellmani Zetterstedt, 1838
 Quedius femoralis Sharp, 1884
 Quedius fen Smetana, 1996
 Quedius fenderi Hatch, 1957
 Quedius fissus Gridelli, 1938
 Quedius flavicaudus Sharp, 1884
 Quedius flavicornis Sharp, 1889
 Quedius flavinasus Bernhauer, 1917
 Quedius flavocaudatus Cameron, 1944
 Quedius fluviatilis Cameron, 1926
 Quedius fodinarum Uéno et Watanabe, 1966
 Quedius fonteius Smetana, 1995
 Quedius forsteri Scheerpeltz, 1960
 Quedius franzi Smetana, 1975
 Quedius frater Smetana, 1971
 Quedius frenatus Erichson, 1840
 Quedius freyanus Smetana, 1999
 Quedius frigidus Smetana, 1971
 Quedius fulgidus (Fabricius, 1793)
 Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802)
 Quedius fultoni Cameron, 1945
 Quedius fulvicollis (Stephens, 1833)
 Quedius fulvipennis Hochhuth, 1851
 Quedius fumatus (Stephens, 1833)
 Quedius fuscatus Broun, 1893
 Quedius fusicornis Luze, 1904
 Quedius gaarho Smetana, 1988
 Quedius galaecianus Outerelo, 1976
 Quedius gang Smetana, 1996
 Quedius gardneri Cameron, 1932
 Quedius gautardi Fauvel, 1898
 Quedius gemellus Eppelsheim, 1889
 Quedius germaini Bernhauer, 1917
 Quedius germanorum Smetana, 1997
 Quedius ghilarovi Coiffait, 1967
 Quedius goang Smetana, 1995
 Quedius goropanus Smetana, 1975
 Quedius graciliventris Sharp, 1884
 Quedius gridellii Scheerpeltz, 1933
 Quedius griffinae Hatch, 1957
 Quedius grootaerti Drugmand, 1988
 Quedius grouziacus Coiffait, 1969
 Quedius gueorguievi Coiffait, 1967
 Quedius haafi Scheerpeltz, 1956
 Quedius haberfelneri Eppelsheim, 1891
 Quedius hackeri Lea, 1925
 Quedius haemon Smetana, 1995
 Quedius hailuogou Smetana, 1999
 Quedius hakusanus Watanabe, 1987
 Quedius hallianus Broun, 1917
 Quedius hariyo Smetana, 1988
 Quedius hauseri Bernhauer, 1918
 Quedius hei Smetana, 1995
 Quedius heinzi Korge, 1964
 Quedius henroti Coiffait, 1970
 Quedius hermonensis Coiffait, 1963
 Quedius heterodoxus Eppelsheim, 1890
 Quedius higonis Uéno et Watanabe, 1970
 Quedius hilaris Broun, 1909
 Quedius himalayicus Bernhauer, 1915
 Quedius hirticornis Sharp, 1889
 Quedius hirtipennis Broun, 1915
 Quedius hollandicus Bernhauer, 1908
 Quedius holzschuhi Smetana, 1999
 Quedius horni Hatch, 1957
 Quedius hospes Smetana, 1967
 Quedius howdeni Smetana, 1976
 Quedius huann Smetana, 1995
 Quedius humeralis Stephens, 1832
 Quedius hummleri Bernhauer, 1905
 Quedius hungaricus Coiffait, 1963
 Quedius hybridus Erichson, 1840
 Quedius hydrophilus Jarrige, 1972
 Quedius hypocrita Korge, 1971
 Quedius iheringi Bernhauer, 1907
 Quedius illatus Sharp, 1884
 Quedius illyricus Wendeler, 1928
 Quedius imbecillis Sharp, 1889
 Quedius imitator Luze, 1904
 Quedius impar Smetana, 1971
 Quedius impressithorax Scheerpeltz, 1965
 Quedius impunctus Solsky, 1868
 Quedius inaequalipennis Lea, 1925
 Quedius incensus Smetana, 1959
 Quedius incisus Hatch, 1957
 Quedius inconspicuus Blackburn, 1888
 Quedius infernus Smetana, 1976
 Quedius infimus Cameron, 1952
 Quedius inflatus Fauvel, 1875
 Quedius infuscatus Erichson, 1840
 Quedius inquietus (Champion, 1925)
 Quedius insignis Lea, 1929
 Quedius intricatus Fauvel, 1895
 Quedius invreae Gridelli, 1924
 Quedius iranicus Coiffait, 1976
 Quedius iridescens Broun, 1921
 Quedius iridicolor Quedenfeldt, 1882
 Quedius iridiventris Fauvel, 1877
 Quedius iriei Uéno et Watanabe, 1970
 Quedius jacobi Scheerpeltz, 1955
 Quedius japonicus Sharp, 1874
 Quedius jarrigei Coiffait, 1963
 Quedius javanus Cameron, 1937
 Quedius jeanneli Coiffait, 1963
 Quedius jenisseensis J. Sahlberg, 1880
 Quedius jindrai Smetana, 1998
 Quedius job Coiffait, 1963
 Quedius jocosus Sharp, 1884
 Quedius josue Saulcy, 1864
 Quedius kaalo Smetana, 1988
 Quedius kabateki Smetana, 1997
 Quedius kailo Smetana, 1988
 Quedius kalabi Smetana, 1995
 Quedius kalganensis Bernhauer, 1933
 Quedius kambaitiensis Scheerpeltz, 1965
 Quedius kamchaticus Smetana, 1976
 Quedius kanyasa Smetana, 1975
 Quedius kashmirensis Cameron, 1944
 Quedius katerinae Smetana, 1997
 Quedius kawasawai Uéno et Watanabe, 1970
 Quedius kermanensis Coiffait, 1973
 Quedius kiangsiensis Bernhauer, 1916
 Quedius kirklarensis Korge, 1971
 Quedius kishimotoi Smetana, 1999
 Quedius kiuchii Watanabe et Yoshida, 1970
 Quedius klapperichi Smetana, 1996
 Quedius koebelei Blackburn, 1895
 Quedius koei Smetana, 1999
 Quedius koltzei Eppelsheim, 1887
 Quedius kozlovi Boháč, 1988
 Quedius krali Smetana, 1999
 Quedius kuboni Štourač, 1998
 Quedius kucerai Smetana, 1996
 Quedius kuiro Smetana, 1988
 Quedius kuniakii Watanabe, 1990
 Quedius kurosawai Shibata, 1986
 Quedius kuay Smetana, 1995
 Quedius kubani Smetana, 1996
 Quedius labiatus Erichson, 1840
 Quedius labradorensis Smetana, 1965
 Quedius laestrygon Smetana, 2013
 Quedius laeticulus Sharp, 1884
 Quedius laeviventris Bernhauer, 1917
 Quedius lanei Hatch, 1957
 Quedius lateralis (Gravenhorst, 1802)
 Quedius lateriflavus Scheerpeltz, 1963
 Quedius lateroflavus Lea, 1925
 Quedius latialis Gridelli, 1924
 Quedius laticollis (Gravenhorst, 1802)
 Quedius latifrons Sharp, 1886
 Quedius latimanus Broun, 1893
 Quedius latinus Gridelli, 1938
 Quedius latus Hochhuth, 1851
 Quedius leai Scheerpeltz, 1933
 Quedius ledouxi Coiffait, 1977
 Quedius leechi Smetana, 1971
 Quedius leeng Smetana, 1995
 Quedius lenkorianensis Drugmand, 1989
 Quedius lentus Motschulsky, 1860
 Quedius lesagei Smetana, 1988
 Quedius levasseuri Coiffait, 1964
 Quedius levicollis (Brullé, 1832)
 Quedius lewisius Sharp, 1874
 Quedius lgockii Roubal, 1911
 Quedius liang Smetana, 1995
 Quedius liau Smetana, 1999
 Quedius limbatus (Heer, 1839)
 Quedius limbifer Horn, 1878
 Quedius lin Smetana, 1995
 Quedius lindbergi Scheerpeltz, 1963
 Quedius lineipennis Cameron, 1932
 Quedius longiceps Broun, 1910
 Quedius longicornis Kraatz, 1857
 †Quedius lortetii Oustalet, 1874
 Quedius lucidulus Erichson, 1839
 Quedius lugubris Lokay, 1913
 Quedius lundbergi Palm, 1973
 Quedius luridipennis (W.J. MacLeay, 1873)
 Quedius luridus Fauvel, 1877
 Quedius luteomaculatus Scheerpeltz, 1958
 Quedius lydus Fagel, 1968
 Quedius macchabaeus Saulcy, 1864
 Quedius macrops Lea, 1929
 Quedius maculiventris Bernhauer, 1934
 Quedius magarasiensis Bordoni, 1978
 Quedius magniceps Bernhauer, 1914
 Quedius malaisei Scheerpeltz, 1965
 Quedius malinalli Smetana, 1975
 Quedius mallius Tottenham, 1948
 Quedius mandli Bernhauer, 1910
 Quedius manducus Herman, 2001
 Quedius manitobensis Casey, 1915
 Quedius mannaiaensis Cameron, 1945
 Quedius maorinus Broun, 1923
 Quedius marginipennis Bernhauer, 1939
 Quedius maronitus Coiffait, 1963
 Quedius martensi Smetana, 1975
 Quedius martini Smetana, 1975
 Quedius masoni Zanetti, 1992
 Quedius masuzoi Watanabe, 1989
 Quedius maurorufus (Gravenhorst, 1806)
 Quedius maurus (C. Sahlberg, 1830)
 Quedius mazatl Smetana, 1975
 Quedius medicatus Last, 1975
 Quedius mediofuscus Lea, 1910
 Quedius meei Smetana, 1995
 Quedius megalops Wollaston, 1864
 Quedius megophthalmus Broun, 1917
 Quedius melanocephalus Mannerheim, 1852
 Quedius melas Lea, 1925
 Quedius meng Smetana, 1995
 Quedius meridiocarpathicus Smetana, 1958
 Quedius merlini Drugmand and Bruge, 1991
 Quedius mesomelinus (Marsham, 1802)
 Quedius metallicus Fauvel, 1878
 Quedius meurguesae Coiffait, 1977
 Quedius mexicanus Sharp, 1884
 Quedius micantiventris Scheerpeltz, 1965
 Quedius microcapillatus Korge, 1971
 Quedius microphthalmus Bernhauer, 1900
 Quedius microps Gravenhorst, 1847
 Quedius milansaar Smetana, 1988
 Quedius minor Hochhuth, 1849
 Quedius miwai Bernhauer, 1943
 Quedius mixtus Eppelsheim, 1890
 Quedius mnemon Smetana, 1995
 Quedius moeris Smetana, 1995
 Quedius molochinoides Smetana, 1965
 Quedius molochinus (Gravenhorst, 1806)
 Quedius montanicus (Casey, 1915)
 Quedius montivagus Smetana, 1971
 Quedius mordax Smetana, 1971
 Quedius moritai Watanabe, 1990
 †Quedius mortuus Wickham, 1912
 Quedius muelleri Gridelli, 1924
 Quedius mukuensis Bernhauer, 1933
 Quedius multipunctatus Sharp, 1889
 Quedius muscicola Cameron, 1932
 Quedius muscorum Brisout, 1863
 Quedius mutator Smetana, 1971
 Quedius mutilatus Eppelsheim, 1888
 Quedius myau Smetana, 1999
 Quedius naati Smetana, 1988
 Quedius nanulus (Casey, 1915)
 Quedius narada Hatch, 1957
 Quedius navaricus Coiffait, 1967
 Quedius nelsonensis Blackburn, 1903
 Quedius nemoralis Baudi, 1848
 Quedius nevadensis (Casey, 1915)
 Quedius newtoni Smetana, 1976
 Quedius nidicola Smetana, 1971
 Quedius nigerrimus (Sharp, 1884)
 Quedius nigriceps Kraatz, 1857
 Quedius nigricollis Fauvel, 1877
 Quedius nigrocaeruleus Fauvel, 1876
 Quedius nigropolitus Cameron, 1937
 Quedius nilo Smetana, 1988
 Quedius nireus Smetana, 1995
 Quedius nishikawai Watanabe, 1991
 Quedius nitidissimus Lea, 1925
 Quedius nitipennis Stephens, 1833
 Quedius nivicola Kiesenwetter, 1858
 Quedius noboruitoi Hayashi, 1992
 Quedius noricus Bernhauer, 1927
 Quedius nothus Lea, 1925
 Quedius nouristanicus Coiffait, 1978
 Quedius novus Eppelsheim, 1892
 Quedius obliqueseriatus Eppelsheim, 1889
 Quedius obscuriceps Coiffait, 1967
 Quedius obscuripennis Bernhauer, 1901
 Quedius ocelotl Smetana, 1976
 Quedius ochripennis (Ménétriés, 1832)
 Quedius ochropterus Erichson, 1840
 Quedius ochropygus Bernhauer, 1917
 Quedius oculeus (Casey, 1915)
 Quedius ogloblini Bernhauer, 1934
 Quedius ohiaensis Broun, 1923
 Quedius okei Korge, 1963
 Quedius ollin Smetana, 1976
 Quedius omissus Coiffait, 1977
 Quedius onodai Watanabe, 1986
 Quedius ophthalmicus Cameron, 1945
 Quedius optabilis Bernhauer, 1934
 Quedius orientalis Korge, 1971
 Quedius ornatipennis Wendeler, 1927
 Quedius ornatocollis Bierig, 1934
 Quedius orophilus Drugmand, 1988
 Quedius ortrudae Korge, 1971
 Quedius osellai Bordoni, 1973
 Quedius otho Smetana, 1995
 Quedius ouzbekiscus Coiffait, 1969
 Quedius ozomatli Smetana, 1975
 Quedius paganettii Bernhauer, 1936
 Quedius pahelo Smetana, 1992
 Quedius pallens Smetana, 1996
 Quedius pallipes P. Lucas, 1846
 Quedius paraboops Coiffait, 1975
 Quedius paradisi Hatch, 1957
 Quedius paradisianus (Heer, 1839)
 Quedius paralimbatus Coiffait, 1969
 Quedius parallelicollis Scheerpeltz, 1965
 Quedius paramerus Coiffait, 1967
 Quedius parviceps Sharp, 1874
 Quedius paschim Smetana, 1988
 Quedius pauliani C. Koch, 1941
 Quedius pavelmoraveci Štourač, 1998
 Quedius pecki Smetana, 1975
 Quedius pecoudi Coiffait, 1977
 Quedius pectinatus Lea, 1908
 Quedius pediculus Nordmann, 1837
 Quedius pellax Smetana, 1971
 Quedius peregrinus (Gravenhorst, 1806)
 Quedius perng Smetana, 1995
 Quedius persicus Korge, 1971
 Quedius persimilis Mulsant et Rey, 1876
 Quedius petilius Smetana, 1995
 Quedius petraensis Fagel, 1968
 Quedius pharak Smetana, 1988
 Quedius philippinus Cameron, 1941
 Quedius philonthoides Lynch, 1884
 Quedius piceolineatus Scheerpeltz, 1965
 Quedius piceolus Fauvel, 1878
 Quedius piciformis Bernhauer, 1912
 Quedius picipes (Mannerheim, 1830)
 Quedius pictipennis Blackburn, 1892
 Quedius pignerator Lea, 1925
 Quedius pineti Brisout, 1866
 Quedius placidus Cameron, 1932
 Quedius plagiatus Mannerheim, 1843
 Quedius planatus (Sharp, 1889)
 Quedius plancus Erichson, 1840
 Quedius planus Hatch, 1957
 Quedius pluvialis Smetana, 1998
 Quedius poggii Coiffait, 1972
 Quedius politulus (W.J. MacLeay, 1873)
 Quedius poneli Coiffait, 1984
 Quedius ponteuxinus Coiffait, 1970
 Quedius potockajae Coiffait, 1967
 Quedius praecisus Assing, 2015
 Quedius praecox (Gravenhorst, 1802)
 Quedius pretiosus Sharp, 1874
 Quedius problematicus Fagel, 1968
 Quedius probus (Casey, 1915)
 Quedius prostans Horn, 1878
 Quedius protensus Sharp, 1884
 Quedius przewalskii Reitter, 1887
 Quedius pseudassecla Coiffait, 1963
 Quedius pseudolimbatus A. Strand, 1938
 Quedius pseudonigriceps Reitter, 1909
 Quedius pseudopyrenaeus Coiffait, 1967
 Quedius puetzi Smetana, 1998
 Quedius pullmani Hatch, 1957
 Quedius punctatellus (Heer, 1839)
 Quedius puncticeps Horn, 1878
 Quedius puncticollis (Thomson, 1867)
 Quedius punctifrons Fauvel, 1886
 Quedius puthzi Korge, 1964
 Quedius pyrenaeus Brisout, 1863
 Quedius quadriceps Fauvel, 1900
 Quedius quadripunctus Bernhauer, 1941
 Quedius quinctius Smetana, 1998
 Quedius quinctius Smetana, 1998
 Quedius rabirius Smetana, 1998
 Quedius ragusai Eppelsheim, 1889
 Quedius rainieri Hatch, 1957
 Quedius ramiroi Scheerpeltz, 1951
 Quedius recticeps Broun, 1917
 Quedius recticollis Scheerpeltz, 1965
 Quedius regularis Bernhauer et Schubert, 1916
 Quedius reitteri Gridelli, 1925
 Quedius reitterianus Bernhauer, 1934
 Quedius repens Smetana, 1981
 †Quedius reynesii Oustalet, 1874
 Quedius rhinton Smetana, 1998
 Quedius rhodicus Coiffait, 1976
 Quedius richteri Korge, 1966
 Quedius riparius F. Kellner, 1843
 Quedius ripicola Cameron, 1926
 Quedius rodopianus Coiffait, 1971
 Quedius rou Smetana, 1995
 Quedius rougemonti Smetana, 1990
 Quedius rubidulus (Casey, 1915)
 Quedius rubirius Smetana, 1998
 Quedius rubricollis Fauvel, 1878
 Quedius rubripennis Bernhauer, 1901
 Quedius ruficeps Scheerpeltz, 1965
 Quedius ruficollis (Gravenhorst, 1806)
 Quedius rufilabris Luze, 1904
 Quedius rufinasus Sharp, 1884
 Quedius rugosipennis Fagel, 1969
 Quedius rugosus Cameron, 1921
 Quedius rusticus Smetana, 1971
 Quedius rutilans (Casey, 1915)
 Quedius rutilipennis Scheerpeltz, 1965
 Quedius safaensis Fagel, 1968
 Quedius samuraicus Bernhauer et Schubert, 1916
 Quedius sanguinipennis Scheerpeltz, 1965
 Quedius satanas Bernhauer, 1899
 Quedius satoi Smetana, 1988
 Quedius scandens Penecke, 1911
 Quedius schatzmayri Gridelli, 1922
 Quedius scheerpeltzi Gridelli, 1938
 Quedius scheerpeltzianus Fagel, 1968
 Quedius schipkanus Scheerpeltz, 1937
 Quedius schuelkei Smetana, 1997
 Quedius schultzei Smetana, 1975
 Quedius schulzei Korge, 1966
 Quedius schawalleri Smetana, 1992
 Quedius scintillans (Gravenhorst, 1806)
 Quedius sciticollis Broun, 1894
 Quedius scitus (Gravenhorst, 1806)
 Quedius scribae Ganglbauer, 1895
 Quedius scutellaris Eppelsheim, 1890
 Quedius secretus Cameron, 1948
 Quedius sedlaceki Last, 1987
 Quedius segersi Herman, 2001
 Quedius semiaeneus (Stephens, 1833)
 Quedius semilaeviventris Scheerpeltz, 1965
 Quedius semiobscurus (Marsham, 1802)
 Quedius semiruber Fauvel, 1875
 Quedius semirufus Korge, 1971
 Quedius senjonis Watanabe, 1987
 Quedius seriatus Horn, 1878
 Quedius sericeicollis Bernhauer, 1941
 Quedius sericopterus Stephens, 1833
 Quedius sexpunctatus Bernhauer, 1917
 Quedius shan Smetana, 1995
 Quedius shibatai Smetana, 1995
 Quedius shimomurai Watanabe, 1990
 Quedius shiow Smetana, 1995
 Quedius sidneensis Fauvel, 1877
 Quedius signifer Smetana, 1971
 Quedius sigwalti Coiffait, 1972
 Quedius simplex Hatch, 1957
 Quedius simplicifrons Fairmaire, 1861
 Quedius simulans Sharp, 1874
 Quedius simulator Smetana, 1971
 Quedius slipsensis Broun, 1923
 Quedius smetanai Korge, 1971
 Quedius solarii Gridelli, 1924
 Quedius solskyi Luze, 1904
 Quedius songpan Smetana, 1999
 Quedius sparsiventris Bernhauer, 1917
 Quedius speciosus Bernhauer, 1917
 Quedius spectabilis Kraatz, 1859
 Quedius spelaeus Horn, 1871
 Quedius spinipes Sharp, 1884
 Quedius splendidus Fauvel, 1878
 Quedius stenocephalus Lea, 1925
 Quedius stevensi Cameron, 1932
 Quedius strenuus Casey, 1915
 Quedius sturanyi Ganglbauer, 1895
 Quedius subalpestris Coiffait, 1963
 Quedius subapterus Cameron, 1950
 Quedius sublimbatus Mäklin, 1853
 Quedius subnigriceps Coiffait, 1967
 Quedius subopacus Lea, 1925
 Quedius subunicolor Korge, 1961
 Quedius sugai  Uéno et Watanabe, 1966
 Quedius sulcicollis Fauvel, 1877
 Quedius sundar Smetana, 1988
 Quedius sundukovi  Smetana, 2003
 Quedius suramensis Eppelsheim, 1880
 Quedius suturalis Kiesenwetter, 1845
 Quedius suzukii Watanabe, 1987
 Quedius svanetianus Coiffait, 1969
 Quedius syh Smetana, 1995
 Quedius syphax Smetana, 1973
 Quedius szechuanus Bernhauer, 1933
 Quedius tadjikiscus Coiffait, 1975
 Quedius tahomae Hatch, 1957
 Quedius taiwanensis Shibata, 1986
 Quedius tanderi Smetana, 1988
 Quedius tarng Smetana, 1995
 Quedius taruni Smetana, 1988
 Quedius tatricus Łomnicki, 1874
 Quedius tecpatl Smetana, 1976
 Quedius tenellus (Gravenhorst, 1806)
 Quedius tepperi Blackburn, 1888
 Quedius terminatus Melsheimer, 1844
 Quedius tetrapunctatus Coiffait, 1977
 Quedius tetricus Smetana, 1971
 Quedius thoracicus Fauvel, 1877
 Quedius tian Smetana, 1996
 Quedius tibetanus Boháċ, 1988
 Quedius tikta Smetana, 1975
 Quedius tinctellus Broun, 1910
 Quedius tochtli Smetana, 1975
 Quedius tokiensis Bernhauer, 1913
 Quedius tonglu Smetana, 1988
 Quedius transcaucasicus Iablokov-Khnzorian, 1961
 Quedius transparens Motschulsky, 1845
 Quedius transsylvanicus Weise, 1875
 Quedius triangulum Fauvel, 1891
 Quedius tripunctatus Bernhauer, 1941
 Quedius troglodytes Uéno et Watanabe, 1966
 Quedius troglophilus Coiffait, 1969
 Quedius tronqueti Smetana, 1999
 Quedius troodites Fagel, 1968
 Quedius truncicola Fairmaire et Laboulbène, 1856
 Quedius tschinganensis Coiffait, 1969
 Quedius tsurugiensis Watanabe et Yoshida, 1970
 Quedius turkmenicus Coiffait, 1969
 Quedius turnai Smetana, 1999
 Quedius uchikawai Watanabe, 1981
 Quedius udagra Smetana, 1975
 Quedius uenoi Watanabe, 1979
 Quedius ulrichi Korge, 1971
 Quedius uludaghensis Drugmand, 1988
 Quedius umbratus Uéno et Watanabe, 1966
 Quedius umbrinus Erichson, 1839
 Quedius umbripennis Bernhauer et Schubert, 1916
 Quedius unicolor Kiesenwetter, 1847
 Quedius uniformis Coiffait, 1967
 Quedius urbanus Broun, 1921
 Quedius ustus Fauvel, 1878
 Quedius uteanus (Casey, 1915)
 Quedius vadhu Smetana, 1975
 Quedius vafer Smetana, 1997
 Quedius vagans Oke, 1933
 Quedius validus Smetana, 1971
 Quedius vandykei Smetana, 1971
 Quedius variegatus Bernhauer, 1941
 Quedius vasconicus Jarrige, 1972
 Quedius velox Smetana, 1971
 Quedius verecundus Sharp, 1884
 Quedius verres Smetana, 1971
 Quedius versicolor Fauvel, 1877
 Quedius vexans Eppelsheim, 1881
 Quedius vicinus (Ménétriés, 1832)
 Quedius viduus Sawada, 1965
 Quedius vilis Smetana, 1971
 Quedius virginicus (Casey, 1915)
 Quedius virgulatus Erichson, 1840
 Quedius viridescens Fauvel, 1878
 Quedius viridipennis Fauvel, 1891
 Quedius viridulus Erichson, 1840
 Quedius vividus (Broun, 1880)
 Quedius vulneratus Gemminger et Harold, 1868
 Quedius vulpinus Smetana, 1971
 Quedius wakefieldi Bernhauer, 1941
 Quedius walteri Korge, 1971
 Quedius wanyan Smetana, 1996
 Quedius wassu Smetana, 1998
 Quedius weiratheri Gridelli, 1938
 Quedius wrasei Smetana, 1999
 Quedius wuh Smetana, 1995
 Quedius xanthippae Lohse, 1963
 Quedius xanthopus Erichson, 1839
 Quedius xanthurus Iablokov-Khnzorian, 1961
 Quedius xeno Smetana, 1997
 Quedius xenophaenus Broun, 1912
 Quedius xochitl Smetana, 1976
 Quedius xylophilus Lea, 1908
 Quedius yann Smetana, 1995
 Quedius yaoqi Smetana, 1999
 Quedius yasuhikoi Sawada, 1964
 Quedius yean Smetana, 1995
 Quedius yun Smetana, 1995
 Quedius zeuxis Smetana, 1997
 Quedius zheduo Smetana, 1999

Примечания

Литература 
 Сальницкая Мария Алексеевна. 2020. Жесткокрылые рода Quedius (Staphylinidae: Staphylinini) России и Средней Азии: таксономия, распространение и экология. Афтореф. дисс. канд. биол. наук. (ссылка)
 
 Solodovnikov A (2012) Staphylininae: Staphylinini: Quediina in: Assing V, Schülke M (2012): Freude-Harde-Lohse-Klausnitzer — Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Staphylinidae I. Zweite neubearbeitete Auflage. — Heide1berg: Spektrum Akademischer Verlag, i-xii, 1-560: 451—484.

Ссылки 
 
 
 
Quedius
Роды жесткокрылых